Lottning hölls 25 juli 2015.

Asien (AFC)

Omgång 1

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Andraplacerade lag

Omgång 3

Grupp A

Grupp B

Omgång 4

Afrika (CAF)

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3
Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Central- och Nordamerika samt Karibien (CONCACAF)

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4
Grupp A

Grupp B

Grupp C

Omgång 5

Sydamerika (CONMEBOL)

Oceanien (OFC)

Omgång 1

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Omgång 3
Grupp A

Grupp B

Final

Europa (UEFA) 

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Andraplacerade lag

Playoff

Interkontinentala kvalspel

Två interkontinentala kvalomgångar om två matcher spelades för att avgöra vilka två lag som skulle gå vidare till VM-slutspelet.

CONCACAF mot AFC

OFC mot CONMEBOL

Källor 
http://www.fifa.com/worldcup/index.html

Noter